Royal Society, de Britse academie voor wetenschappen
 Royal Society of Canada, de Canadese academie voor wetenschappen
 Royal Society of Edinburgh, de Schotse academie voor wetenschappen
 Royal Society of New Zealand, de Nieuw-Zeelandse academie voor wetenschappen
 Royal Society of Chemistry, de Britse academie voor chemie
 Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce, een Britse multidisciplinaire organisatie
 Royal Society of Literature, een Britse academische organisatie
 Royal Society for the Protection of Birds, een Britse vereniging voor de bescherming van vogels